Sudpfanne steht für:

 Würzepfanne, eine technische Anlage, die beim Bierbrauen verwendet wird.
 Salzsiedepfanne, eine flacher metallener Behälter welcher historisch zur Gewinnung von Speisesalz verwendet wurde.